Desa Pajaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pajaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 112,80), Jawa Timur, 
 Desa Pajaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 111,78), Jawa Timur, 
 Desa Pajaran (administrativ by i Indonesien, lat -8,05, long 112,72), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar